Budapest Grand Prix 2013 – tenisowy turniej WTA z cyklu Budapest Grand Prix rozgrywany w dniach 8–14 lipca 2013 w Budapeszcie na kortach ziemnych o puli nagród 235 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia 
 
 

2013 w tenisie ziemnym
2013
2013 na Węgrzech